Schubotz ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Schubotz (1855–1935), deutsche Opernsängerin, siehe Emma Baumann
 Hermann Schubotz (1881–1955), deutscher Zoologe, Teilnehmer der Deutschen Zentral-Afrika Expedition (1907–1908)
 Joachim Schubotz (1933–2018), deutscher Künstler und Bildhauer
 Matthias Schubotz (* 1977), deutscher Sänger (Tenor)
 Ricarda Schubotz (* 1970), deutsche Psychologin und Hochschullehrerin